Ati (Chade) — cidade do Chade
 ATI Technologies — empresa de hardware para computadores

Desambiguações de topônimos